La Serie A 2014-15, conocida por motivos de patrocinio como Beko Serie A fue la edición número 93 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia.

La temporada regular comenzó el 12 de octubre de 2014, y finalizó el 10 de mayo de 2015, después de 30 jornadas. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Pasta Reggia Caserta descendería a la Serie A2 tras acabar en última posición, aunque finalmente sería repescado tras la renuncia del Acea Roma.

Los playoffs comenzaron el 18 de mayo de 2015  y acabaron el 26 de junio, con el Banco di Sardegna Sassari logrando su primer título tras derrotar al Grissin Bon Reggio Emilia en siete partidos.

Clubes temporada 2014-15

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Resultados

Playoffs

Estadísticas individuales

Puntos

Asistencias

Robos

Rebotes

Tapones

Valoración

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2014-15 en eurobasket.com
 Temporada 2014-15 en realgm.com
 Lega Serie A - 2014-15 Standings and Stats

2015
Baloncesto en 2014
Baloncesto en 2015